Lander hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Lander (cráter), en la cara oculta de la Luna;

Lugares
 Lander (Wyoming), ciudad en Estados Unidos;

Personas
Por nombre
 Lander Aperribai, ciclista;
 Lander Euba, ex-ciclista español;
 Lander Lasa, jugador de baloncesto;
 Lander Martínez, portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco;
 Lander Olaetxea, futbolista;
 Lander Otaola, actor de teatro, cine y televisión;
 Lander Sánchez: futbolista
Por apellido
 Richard Lemon Lander, explorador británico del siglo XIX;

En alemán
 Länder, divisiones territoriales en Alemania y Austria. Véase Bundesland

En inglés
Aterrizador o módulo de descenso, en exploración espacial.